Алкозаука де Гереро има више значења:

 Општина Алкозаука де Гереро (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Алкозаука де Гереро (Алкозаука де Гереро, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику